Jaloux comme un tigre (film), een Franse film uit 1964
 Alternatieve titel van Lettre ouverte, een Franse film uit 1953